Padež (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Padež (Vrhnika), een plaats in de Sloveense gemeente Vrhnika
 Padež (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi